La NCAA Division I 2003 si è svolta dal 4 al 18 dicembre 2003: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, alla University of Southern California.

Squadre partecipanti

Campionato

Fase regionale a Lincoln

Premi individuali

Fase regionale a Long Beach

Premi individuali

Fase regionale a Gainesville

Premi individuali

Fase regionale a Honolulu

Premi individuali

Final Four – Reunion Arena, Dallas

Premi individuali
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2003
NCAA Division I (pallavolo femminile)